El término intocable (también, Intocable) puede referirse, en esta enciclopedia:

Clase social
 a Dalit, también Intocable, la casta inferior del hinduismo, conocida como los parias, Dalits o Chandalas, presente en la India, en Bangladés, en Pakistán y en Nepal;
a Baekjeong, la casta inferior o desclasada, en Corea;
a Burakumin, hisabetsu buraku, un grupo social minoritario en Japón; 
a Homo sacer, un "hombre sagrado", figura oscura del derecho romano;
a Al-Akhdam, una casta, en Yemen;
a Osu, una casta en África Occidental;
a Ragyabpa, una casta de intocables, en el Tíbet;
a Min, una casta en Ningbo, China;

Cine y música 
 a Intocable, una película francesa, del 2011;
 a Intocable, una banda musical mexicana;
 a Intocable IV, un disco de la banda Intocable, de 1997;
 a Intocable, un disco de la banda Intocable, de 1998; 
 a Intocable, una canción de Aleks Syntek;

Lucha 
 a Intocable, un luchador profesional mexicano.